IFI steht als Abkürzung für:

 Iglesia Filipina Independente, siehe Unabhängige Philippinische Kirche
 Institut für Iranistik der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
 International Federation of Interior Architects/ Designers
 Irish Film Institute in Dublin

IfI steht für:
 Institut für Islamfragen in Bonn

Siehe auch:
 IFFI

Abkürzung